Okręty US Navy o nazwie USS "Bridgeport", pochodzącej od miasta Bridgeport:
 Pierwszy "Bridgeport" (AD-10) był wcześniej niemieckim statkiem pasażerskim SS "Breslau". Został internowany w 1914 i zajęty przez USA w 1917. Używany, z przerwami, jako okręt pomocniczy do złomowania w 1948.
 Drugi "Bridgeport" (PF-58) był fregatą typu Tacoma, który został przemianowany na USS "Abilene" (PF-58) po wodowaniu w 1944.
 Trzeci "Bridgeport" (CA-127) miał być ciężkim krążownikiem typu Oregon City, ale jego budowa została przerwana 12 sierpnia 1945.

Bridgeport